Polyederzahl steht für:

 Euler-Charakteristik eines Polyeders
 figurierte Zahlen, die sich auf dreidimensionale Körper beziehen.